La stagione della Division 2 1946-1947 è stata l'ottava edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Josef Humpál (), con 45 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1947-1948.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Ligue 2